Çoban (türk. für „Hirt, Schäfer“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname persischer Herkunft.

Namensträger

Familienname 
 Ali Çoban (1955–2014), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Burak Çoban (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Deniz Çoban (* 1977), türkischer Fußballschiedsrichter
 Ismail Çoban (* 1945), türkisch-deutscher Maler und Grafiker
 Kenan Çoban (* 1975), türkischer Schauspieler

 Merve Çoban (* 1993), türkische Karateka
 Sadi Çoban (1902–1953), türkischer Fußballspieler
 Sappho Çoban (* 1994), deutsche Judoka
 Yusuf Çoban (* 1996), deutsch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Berufsname
Türkischer Personenname